Chang’an – starożytne miasto w środkowych Chinach, obecnie Xi’an
 Changan Automobile – chiński producent samochodów